Павел Колесников:
 Колесников, Павел Львович (1861 — после 1918) — полковник, командир Оренбургского 10-го казачьего полка.
 Колесников, Павел Сергеевич (1924—2007) — Герой Социалистического Труда.